I’m the Man – album Joego Jacksona (1978)
 I’m the Man – singel Joego Jacksona (1979)
 I’m the Man – minialbum zespołu Anthrax
 I’m the Man – singel Fabolousa (2008)